Get Carter ist der Titel

 eines Films von 1971, siehe unter dem deutschen Titel Jack rechnet ab
 eines Films von 2000, der eine Neuverfilmung des Films von 1971 darstellt, siehe Get Carter – Die Wahrheit tut weh